Tempelhaus ist der Name von
 Tempelhaus (Neckarelz), Kirche 
 Tempelhaus (Hildesheim), Gebäude am historischen Hildesheimer Marktplatz
Tempelhaus (Erbach)